Zimowe Igrzyska Olimpijskie 1968
 Letnie Igrzyska Olimpijskie 1968